Pflichtschule steht:
 allgemein für Schulen zur Erfüllung der Schulpflicht
 für die Schulen zur Erfüllung der Unterrichtspflicht in Österreich, siehe Allgemein bildende Pflichtschule
 für die Schulen zur Erfüllung der Schulbesuchspflicht im Rahmen duale Ausbildung in Österreich, siehe Berufsbildende Pflichtschule